Funcken peut désigner :
 Fred Funcken (1921-2013), auteur belge de bandes dessinées et illustrateur
 Liliane Funcken (1927-2015), auteur belge de bandes dessinées et illustratrice
Patronyme germanique